QSOX2 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 9-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 698 амінокислот, а молекулярна маса — 77 529.

Кодований геном білок за функціями належить до оксидоредуктаз, фосфопротеїнів. 
Білок має сайт для зв'язування з ФАД, флавопротеїном. 
Локалізований у клітинній мембрані, ядрі, мембрані.
Також секретований назовні.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 9

Оксидоредуктази